es un futbolista japonés que se desempeña como delantero.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Saitama
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Albirex Niigata
Futbolistas del Tochigi Soccer Club
Futbolistas del Oita Trinita
Futbolistas del Ehime FC
Nacidos en Saitama